Römhild oder Roemhild bezeichnet:

 Römhild, eine deutsche Stadt 

 Sachsen-Römhild, deutsches Herzogtum 

Römhild oder Roemhild ist der Familienname folgender Personen:

 Arnd Römhild (1914–1991), Journalist und Professor in Leipzig 
 Inge-Susann Römhild (* 1955), deutsche Musikerin 
 Johann Theodor Roemhild (1684–1756), deutscher Komponist, siehe Johann Theodor Roemhildt
 Kurt Römhild (1925–1996), deutscher Grafiker und Illustrator
 
 Walter Römhild (1876–1944), preußischer Landrat

Siehe auch:
 Eva Klinger-Römhild (1945–2013), deutsche Keramikerin und Bildhauerin
 Schmidt-Römhild, Verlag aus Lübeck
 Römhildt (Weimar), ehemalige deutsche Klavierbaufirma 
 Roemheld